Колмаков Віктор Павлович (1913—1973) — український вчений-правознавець, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики (1952—1957) Харківського юридичного інституту.
 Колмаков Леонід Семенович (1925—1993) — старший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Колмаков Олександр Павлович (* 1966) — радянський, російський і казахський стрибун з трампліна, учасник Олімпіади-1994 і Олімпіади-1998.
 Колмаков Олександр Петрович (* 1955) — генерал-полковник РФ.
 Колмаков Павло Анатолійович (* 1996) — казахстанський фристайліст, учасник Олімпіади-2014.
 Колмаков Петро Іванович (1914—1997) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Колмаков Семен Сергійович (1920—1991) — старший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Колмаков Сергій Ігорович — завідувач Палацу спорту «Динамо» (Львів), заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Колмаков Юрій Павлович (1945—2022) — радянський біатлоніст, дворазовий чемпіон світу в естафеті, заслужений майстер спорту СРСР.

Примітки